Забродівська сільська рада — орган місцевого самоврядування Забродівської сільської громади, Волинська область, Ратнівський район
 Забродівська сільська рада — Харківська область, Богодухівський район